Carbonell:
 Carbonell
 lagartixa-de-carbonell

 Antonio Carbonell
 Carlos Carbonell Pascual
 Juan Carlos Carbonell
 Nestor (Gastón) Carbonell